{{desambiguación}

{{TVEspacio geográfico|Paisaje modificado|Impacto ambiental}

El término transformación (también, transformador, transformada) puede referirse, en esta enciclopedia:

Ciencias sociales
 a una transformación social (véase cambio social);
 a una transformación política;
 a una transformación del medio o transformación de la naturaleza como resultado de la interacción de los grupos humanos con su medio ambiente;

Música 
 a una transformación temática, una técnica musical;

Algoritmos
 a una transformada de Hough;

Biología
 a una transformación, la alteración genética de una célula al introducir ADN foráneo;
 a una transformación, un proceso en el que las alteraciones en el ciclo celular de una célula animal la convierten en una célula cancerígena;

Estadística
 a una transformación de datos, cuando estos no se distribuyen normalmente o no se puede hacer un análisis de varianza con ellos;

Física
 a una transformación de Galileo;
 a una transformación de Alfredo a SSJ;

Ingeniería eléctrica
 a un transformador;

Lógica
 a las reglas de transformación en el cálculo lógico;

Matemáticas
 a una transformada integral;
 a una transformada de Fourier;
 a una transformada de Fourier de tiempo reducido;
 a una transformada de Hilbert;
 a una transformada de Laplace;
 a una transformada de Wavelet o transformada de ondícula;
 a una transformada discreta;
 a una transformada de Fourier discreta y una transformada rápida de Fourier;
 a una transformada Z;
 a una transformada de coseno discreta y una transformada de coseno discreta modificada;
 a una transformación bilineal;
 a una transformación o teoría de campo de gauge;
 a una transformación lineal;
 a una transformación de Molodenski;
 a una transformación natural;
 a una transformación polinómica;
 a una función matemática;
 al morfismo de una categoría dada.

Véase también
alteración

Referencias